Чемпионат Европы по фигурному катанию 1979 года проходил с 30 января по 4 февраля в Загребе (Югославия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 22 европейских стран.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель ГДР Ян Хоффман. У женщин также победила представительница ГДР Анетт Пётч. Среди пар в отсутствие Ирины Родниной и Александра Зайцева победу одержали представители СССР Марина Черкасова и Сергей Шахрай, в танцах чемпионами Европы стали Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Загребе
1979 год в фигурном катании
Спорт в Югославии в 1979 году
Европа
Январь 1979 года
Февраль 1979 года
Фигурное
Чемпионаты Европы в Хорватии
Чемпионаты Европы в Югославии